Blue Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blue Lake Township (Kalkaska County, Michigan)
 Blue Lake Township (Muskegon County, Michigan)